Burlington Township (Illinois)
Burlington Township (Pennsylvanie)